

События

Византия 
 Восстал Вардан, стратиг фемы Армениак.
 Вардан объявил себя императором и подошёл к Константинополю. Полководцы Вардана Лев Армянин и Михаил Травл перебежали к Никифору. Лев назначен начальником федератов, Михаил — комискортом. Вардан запросил пощады и постригся в монахи. Никифор уничтожил налоговые льготы и повысил налоги.
 Ослепление Вардана.

Западная Европа 
 Саксонские эделинги признали власть Карла Великого, приняли христианство и были уравнены в правах с франками, но сохранили саксонское право.

Восточная и Центральная Европа 
 Распался Аварский каганат, после того, как франки во главе с Карлом Великим взяли столицу каганата Ринг.
 Никифором объявлен соправителем Византии Ставракий. Правил до 811 года.
 После смерти болгарского хана Кардама начинает править хан Крум, первый законодатель Болгарии, реформатор, значительно расширивший границы государства.

Азия 
 Багдадский халиф Харун ар-Рашид низвергнул визирскую династию Бармакидов.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 803 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 803 году
 9 августа — На острове Лесбос умерла Ирина, жена византийского императора Льва IV Исавра, впоследствии канонизированная в лике святых.
 Кардам — хан Болгарии с 777 по 802 год.

См. также